Список видів роду коніотиріум:

Список, який станом на 24.10.2019 містить 447 визнаних видів роду коніотиріум (Coniothyrium), складений на основі даних сайту «Species Fungorum»:

A 

Coniothyrium abutilonis Khokhr., 1933
 Coniothyrium acaciae Trotter, 1916
 Coniothyrium acantholimonis Kalymb., 1962
 Coniothyrium acanthophylli Massee, 1901
 Coniothyrium aceris Bondartsev, 1921
 Coniothyrium aconiti M.Petrov, 1933
 Coniothyrium acutiloba (Dearn. & House) Arx, 1957
 Coniothyrium adenocarpi (Gonz.Frag.) Petr. & Syd., 1927
 Coniothyrium aegaeum Petr., 1942
 Coniothyrium ahmadii B.Sutton, 1974
 Coniothyrium ailanthi-glandulosae (Sacc.) Biga, Cif. & Bestagno, 1959
 Coniothyrium albae Pandotra & A.Husain, 1966
 Coniothyrium aleuritis Teng, 1936
 Coniothyrium alni Siemaszko, 1923
 Coniothyrium amaranthi (Tassi) Sacc. & D.Sacc., 1906
 Coniothyrium ammodendri Golovin, 1950
 Coniothyrium ammophilae Oudem. ex Petr. & Syd., 1924
 Coniothyrium ampelopsidis-hederaceae (Sacc.) Biga, Cif. & Bestagno, 1959
 Coniothyrium ampelos (Schwein.) Tassi, 1902
 Coniothyrium amphistelmae Henn., 1908
 Coniothyrium amphistomoides Ade, 1926
 Coniothyrium amurense Petr., 1934
 Coniothyrium amygdali Gonz.Frag., 1917
 Coniothyrium anacycli Gonz.Frag., 1925
 Coniothyrium andropogonis Gonz.Frag., 1917
 Coniothyrium anomalum I.Miyake, 1910
 Coniothyrium arctostaphyli (Vize) Tassi, 1902
 Coniothyrium arecae Padwick & Merh, 1943
 Coniothyrium arenarium E.Bommer, M.Rousseau & Sacc., 1906
 Coniothyrium armeniacae Hollós, 1906
 Coniothyrium armeriae Petr. & Syd., 1927
 Coniothyrium artemisiae (Gonz.Frag.) Petr. & Syd., 1927
 Coniothyrium asperulum Petr., 1947
 Coniothyrium asphodeli Gonz.Frag., 1924
 Coniothyrium asterinum (Cooke & Harkn.) Tassi, 1902
 Coniothyrium astragali Golovin, 1950
 Coniothyrium astragalinum Kirschst., 1939
 Coniothyrium atraphaxis Esfand., 1950
 Coniothyrium atriplicis Maubl., 1903
 Coniothyrium atropae Naumov, 1951
 Coniothyrium aucubae Sacc., 1875
 Coniothyrium australe Sacc., 1878

B 

Coniothyrium baccharidicola Speg., 1910
 Coniothyrium baccharidis-magellanicae Cotton, 1915
 Coniothyrium baeticum Picb., 1931
 Coniothyrium bambusae I.Miyake & , 1910
 Coniothyrium baptisiae (Thüm.) Tassi, 1902
 Coniothyrium bartholomaei Dearn. & Barthol., 1924
 Coniothyrium bataticola Khokhr. & Dyur., 1934
 Coniothyrium batumense Siemaszko, 1923
 Coniothyrium berberidicola Petr., 1927
 Coniothyrium berberidiphilum Speg., 1924
 Coniothyrium berberidis-vulgaris (Sacc.) Biga, Cif. & Bestagno, 1959
 Coniothyrium boehmeriae Khokhr., 1933
 Coniothyrium bohdanii Truszk., 1961
 Coniothyrium boldoae Speg., 1910
 Coniothyrium bougainvilleae A.C.Santos & Sousa da Câmara, 1954
 Coniothyrium boydeanum A.L.Sm., 1900
 Coniothyrium boyeri Tassi, 1902
 Coniothyrium brevisporum I.Miyake, 1910
 Coniothyrium bryoniae Kalymb., 1962
 Coniothyrium buddlejae (Cooke) Grove, 1937
 Coniothyrium bulbicola Hollós, 1907
 Coniothyrium bulgaricum Bubák & Picb., 1937
 Coniothyrium bupleuri (Henn.) Died., 1913
 Coniothyrium bupleuri-fruticosi Petr. & Syd., 1927
 Coniothyrium burchardiae McAlpine, 1904

C 

Coniothyrium cacti Shreem., 1977
 Coniothyrium caesalpiniae Gucevič, 1960
 Coniothyrium caespitulosum Sacc., 1878
 Coniothyrium calligoni Golovin, 1968
 Coniothyrium calotropidis S.Ahmad, 1964
 Coniothyrium calycanthi-floridi (Sacc.) Biga, Cif. & Bestagno, 1959
 Coniothyrium campanulae Hollós, 1910
 Coniothyrium camphorosmae Lobik, 1928
 Coniothyrium cannabinum Curzi, 1927
 Coniothyrium capparicola S.Ahmad, 1967
 Coniothyrium capparis S.Ahmad, 1971
 Coniothyrium careyae M.S.Patil & Thite, 1977
 Coniothyrium carpaticum Petr., 1927
 Coniothyrium carpini-betuli (Sacc.) Biga, Cif. & Bestagno, 1959
 Coniothyrium caryogenum F.V.Rand, 1914
 Coniothyrium cassiicola Cooke, 1885
 Coniothyrium catalpae-syringifoliae (Sacc.) Biga, Cif. & Bestagno, 1959
 Coniothyrium cattanei Tassi, 1902
 Coniothyrium ceibae Petr. & Cif., 1932
 Coniothyrium celmisiae Syd., 1924
 Coniothyrium celtidicola Miura, 1928
 Coniothyrium celtidis-australis (Sacc.) Biga, Cif. & Bestagno, 1959
 Coniothyrium cerealis E.Müll., 1951
 Coniothyrium chanousianum (Sacc.) Petr. & Syd., 1927
 Coniothyrium cheiranthi Zerova, 1939
 Coniothyrium chengii Gucevič, 1960
 Coniothyrium chiangmaiense Goonas., Thambug. & K.D.Hyde, 2017
 Coniothyrium chiliotrichi Cotton, 1915
 Coniothyrium chimonanthi Kuhnh.-Lord. & J.P.Barry, 1949
 Coniothyrium chionanthi Fairm., 1913
 Coniothyrium chochrjakovii Hüseyın, 1989
 Coniothyrium clerodendri S.Ahmad, 1964
 Coniothyrium cocculi Gonz.Frag., 1917
 Coniothyrium coffeae Zimm., 1902
 Coniothyrium comari Henn., 1903
 Coniothyrium concentricum (Desm.) Sacc., 1878
 Coniothyrium conicola Vestergr., 1902
 Coniothyrium connari Henn., 1908
 Coniothyrium conoideum Sacc., 1878
 Coniothyrium conorum Sacc. & Roum., 1882
 Coniothyrium convolutum A.S.Horne, 1920
 Coniothyrium cookei Tassi, 1902
 Coniothyrium coptospermae Henn., 1908
 Coniothyrium corticalis (Kalchbr. & Cooke) Tassi, 1902
 Coniothyrium crepinianum Sacc. & Roum., 1884
 Coniothyrium cucurbitacearum (Tassi) Sacc. & D.Sacc., 1906
 Coniothyrium cupressacearum (M.Morelet) M.Morelet, 1971
 Coniothyrium cydoniae Brunaud, 1892
 Coniothyrium cytisi Henn., 1904

D 

Coniothyrium dactyloides Matsush., 1996
 Coniothyrium dehiscens Sacc. & P.Syd., 1902
 Coniothyrium desertorum Melnik, 1968
 Coniothyrium deviatum Syd., 1935
 Coniothyrium dianthi Staritz, 1918
 Coniothyrium dianthicola Alcalde, 1945
 Coniothyrium dicrani H.Maia & Bat., 1960
 Coniothyrium diedickeanum Reichert, 1921
 Coniothyrium dioscoreae V.P.Sahni, 1968
 Coniothyrium dipsacinum (Bubák) Keissl., 1923
 Coniothyrium discincola (Ellis & Everh.) Keissl., 1922
 Coniothyrium dispersellum P.Karst., 1884
 Coniothyrium dobiaschii Moesz, 1938
 Coniothyrium dolichi (Mohanty) Verkley & Gruyter, 2012
 Coniothyrium doliolum Dorogin, 1922
 Coniothyrium domesticum Henn., 1903
 Coniothyrium dorycnii Urries, 1942
 Coniothyrium dracaenae F.Stevens & Weedon, 1925
 Coniothyrium dumeei Briosi & Cavara, 1905

E 

Coniothyrium ebeni Gonz.Frag., 1916
 Coniothyrium elaeagni N.P.Golovina, 1960
 Coniothyrium ephedrae Golovin, 1950
 Coniothyrium ephedricola Kravtzev, 1961
 Coniothyrium epilobii Ferraris, 1902
 Coniothyrium episphaerium Höhn., 1904
 Coniothyrium equiseti Lambotte & Fautrey, 1896
 Coniothyrium equiseti-maximi Manoliu & Mítítíuc, 1976
 Coniothyrium eriogoni Earle, 1901
 Coniothyrium eucalypticola B.Sutton, 1971
 Coniothyrium eugeniae Tassi, 1900
 Coniothyrium euonymi Bres. & Schmor., 1934
 Coniothyrium euonymi-japonicae (Sacc.) Biga, Cif. & Bestagno, 1959
 Coniothyrium evolvuli (Pat.) Tassi, 1902

F 

Coniothyrium fagi Tehon, 1933
 Coniothyrium fatsiae Dzhalag., 1965
 Coniothyrium faullii Darker, 1964
 Coniothyrium ferrarisianum Biga, Cif. & Bestagno, 1959
 Coniothyrium fluviatile Kabát & Bubák, 1904
 Coniothyrium foliicola Jaap, 1916
 Coniothyrium foliorum Bondartsev, 1921
 Coniothyrium fragosoi Caball., 1918
 Coniothyrium fraxini (Died.) Petr. & Syd., 1927
 Coniothyrium fructicola Hollós, 1907
 Coniothyrium fuliginosum (P.Karst.) Sacc. ex Petr. & Syd., 1924

G 

Coniothyrium galii Trotter, 1916
 Coniothyrium gallicola Henn., 1904
 Coniothyrium garryae Nann., 1932
 Coniothyrium gattefossei Duvernoy & Maire, 1921
 Coniothyrium gelatosporum Petr., 1954
 Coniothyrium genistae (Roum.) Berl. & Voglino, 1886
 Coniothyrium genisticola Oudem., 1902
 Coniothyrium ginkgoina Schwarzman, 1968
 Coniothyrium glabroides F.Stevens, 1918
 Coniothyrium globisporum Bubák & Serebrian., 1916
 Coniothyrium glomerulatum Sacc., 1879
 Coniothyrium glycines (R.B.Stewart) Verkley & Gruyter, 2012
 Coniothyrium gmelinae Henn., 1908
 Coniothyrium golovinii Byzova, 1968
 Coniothyrium gregorii Příhoda, 1954
 Coniothyrium grewiae S.Ahmad, 1964
 Coniothyrium grossulariae Henn., 1904

H 

Coniothyrium halimi (Castagne) Sacc., 1881
 Coniothyrium halimodendri Murashk., 1924
 Coniothyrium halosciadis Petr., 1936
 Coniothyrium hariotianum Speg., 1908
 Coniothyrium helianthi Ellis & Barthol., 1902
 Coniothyrium helichrysi Unamuno, 1942
 Coniothyrium heliotropii Golovin, 1950
 Coniothyrium henningsianum Trotter, 1931
 Coniothyrium henningsii Gonz.Frag., 1917
 Coniothyrium henriquesii Thüm., 1879
 Coniothyrium herbarum Schulzer & Sacc., 1884
 Coniothyrium herraniae Henn., 1908
 Coniothyrium heveae Saccas, 1953
 Coniothyrium hualaniae (Speg.) Petr. & Syd., 1927
 Coniothyrium hulthemiae Kravtzev, 1961
 Coniothyrium humuli Hollós, 1907
 Coniothyrium hyperici Henn., 1905
 Coniothyrium hypericicola Gucevič, 1960
 Coniothyrium hyperparasiticum Subhedar & V.G.Rao, 1979

I 

Coniothyrium ilicinum Ellis & H.W.Anderson, 1891
 Coniothyrium ilicis A.L.Sm. & Ramsb., 1917
 Coniothyrium inevorum , 1959
 Coniothyrium insigne Syd., 1924
 Coniothyrium insitivum Sacc., 1878
 Coniothyrium insuetum Syd., 1925
 Coniothyrium inulae Jaap, 1916
 Coniothyrium iranicum Esfand., 1947
 Coniothyrium ismailii Abbas, B.Sutton & Ghaffar, 1999

J 

Coniothyrium jaenense Petr., 1931
 Coniothyrium japonicum I.Miyake, 1910
 Coniothyrium jasmini (Thüm.) Sacc., 1884
 Coniothyrium junci Ellis & Everh., 1902
 Coniothyrium juniperi Schwarzman, 1968

K 

Coniothyrium kallangurense B.Sutton & Alcorn, 1975
 Coniothyrium kansense Ellis & Barthol., 1927
 Coniothyrium karelii Petr., 1953
 Coniothyrium kochiae Săvul. & Sandu, 1935
 Coniothyrium koeleriae A.L.Guyot, 1958
 Coniothyrium koelreuteriae (Hollós) Biga, Cif. & Bestagno, 1959
 Coniothyrium korovinii Golovin, 1950
 Coniothyrium korovonii Golovin, 1950
 Coniothyrium kraunhiae I.Miyake, 1912
 Coniothyrium kravtzevii Schwarzman, 1968
 Coniothyrium kurdicum Petr., 1959

L 

Coniothyrium laburnophilum Oudem., 1901
 Coniothyrium lathyri Potebnia, 1907
 Coniothyrium lauricola Speg., 1921
 Coniothyrium lauri-nobilis (Brunaud) Biga, Cif. & Bestagno, 1959
 Coniothyrium lavandulae Maire, 1937
 Coniothyrium leguminicola Jaap, 1916
 Coniothyrium leguminum (Rabenh.) Sacc., 1892
 Coniothyrium leptadeniae S.Ahmad, 1967
 Coniothyrium leptosporum Theiss., 1914
 Coniothyrium lespedezae (Henn.) Died., 1913
 Coniothyrium lesquerella Lind, 1910
 Coniothyrium leucothoes Henn., 1904
 Coniothyrium levistici Sandu & Mítítíuc, 1967
 Coniothyrium lignorum (Fr.) Sacc., 1884
 Coniothyrium litchi P.K.Chi & Z.D.Jiang, 1994
 Coniothyrium lobeliae (Berk. & Broome) Petch, 1924

M 

Coniothyrium macrosporum S.Ahmad, 1964
 Coniothyrium maculans (Kuntze) Tassi, 1902
 Coniothyrium maderense Petr., 1931
 Coniothyrium magnoliae (Westend.) Sacc. & Traverso, 1910
 Coniothyrium manihotis Nann., 1932
 Coniothyrium maqsoodii Abbas, B.Sutton & Ghaffar, 1999
 Coniothyrium marisci Tehon, 1919
 Coniothyrium marrubii Fairm., 1923
 Coniothyrium massariae Petr., 1940
 Coniothyrium mate Speg., 1908
 Coniothyrium maticola Speg., 1908
 Coniothyrium mattiroloanum Ferraris, 1902
 Coniothyrium maydis Saccas, 1951
 Coniothyrium mediciginis Kalymb., 1955
 Coniothyrium melanconieum Sacc., 1909
 Coniothyrium mesopotamicum Bubák, 1914
 Coniothyrium metasequoiae Gucevič, 1960
 Coniothyrium microperoides (Schulzer) Sacc. & Traverso, 1910
 Coniothyrium microscopicum Sacc., 1877
 Coniothyrium microsporum Tassi, 1900
 Coniothyrium mikaniae Bat. & Peres, 1965
 Coniothyrium minus (Ellis & Barthol.) Petr. & Syd., 1927
 Coniothyrium minutum (Died.) Petr. & Syd., 1927
 Coniothyrium morianum Traverso, 1903
 Coniothyrium moricola S.Ahmad, 1971
 Coniothyrium mororum Briosi & Farneti, 1901
 Coniothyrium muciferum (Berk.) Grove, 1937
 Coniothyrium muscorum Racov., 1959

N 

Coniothyrium negundinis Tehon & E.Y.Daniels, 1925
 Coniothyrium nematostomatis Petr., 1955
 Coniothyrium nerterae Jørst., 1947
 Coniothyrium nevadense A.L.Guyot, 1958
 Coniothyrium nitrariae Bubák, 1914

O 

Coniothyrium obiones Jaap, 1907
 Coniothyrium obionis-verruciferae Săvul. & Sandu, 1933
 Coniothyrium occultum Syd., 1937
 Coniothyrium ochradeni Petr. & Scharif, 1957
 Coniothyrium ocoteifolii Bat. & Peres, 1964
 Coniothyrium oleae Pollacci, 1911
 Coniothyrium olivaceum Bonord., 1870
 Coniothyrium olympicum Allesch., 1901
 Coniothyrium oosporum (Corda) S.Hughes, 1958
 Coniothyrium opuntiae Voglino, 1913
 Coniothyrium orbicula (Ellis & Everh.) Keissl., 1922
 Coniothyrium orni Henn., 1903
 Coniothyrium oroxyli Henn., 1908
 Coniothyrium oryzivorum , 1939
 Coniothyrium ovalis (Cooke & Harkn.) Tassi, 1902

P 

Coniothyrium paeoniae Montemart., 1915
 Coniothyrium pakistanicum Abbas, B.Sutton & Ghaffar, 1999
 Coniothyrium palaquii Zimm., 1901
 Coniothyrium paliuri Petr. & Syd., 1927
 Coniothyrium pallidospermum H.C.Greene, 1949
 Coniothyrium palmarum Corda, 1840
 Coniothyrium palmicola (Fr.) Starbäck, 1894
 Coniothyrium palmigenum (Sacc.) Sacc., 1931
 Coniothyrium pampaninianum Sacc., 1917
 Coniothyrium panacis Gonz.Frag. & Cif., 1927
 Coniothyrium pandanicola Petr., 1953
 Coniothyrium panici Syd., 1930
 Coniothyrium papillatum (Schulzer) Sacc. & Traverso, 1910
 Coniothyrium parasitans (Berk. & Ravenel) Tassi, 1902
 Coniothyrium parvum H.J.Swart, 1986
 Coniothyrium patouillardii Tassi, 1902
 Coniothyrium paulense Henn., 1908
 Coniothyrium paulliniae Bat. & J.L.Bezerra, 1961
 Coniothyrium pax-augustanum Urries, 1945
 Coniothyrium pegani Schwarzman, 1968
 Coniothyrium pelargonii Petr., 1955
 Coniothyrium pentastemonis Earle, 1901
 Coniothyrium pentatropidis S.Ahmad, 1964
 Coniothyrium peplis A.L.Sm. & Ramsb., 1914
 Coniothyrium perottianum Verona, 1932
 Coniothyrium persicae Sacc. & Cub., 1912
 Coniothyrium peumi Speg., 1921
 Coniothyrium philadelphi-coronarii (Sacc.) Biga, Cif. & Bestagno, 1959
 Coniothyrium phlomidis Jaap, 1916
 Coniothyrium phragmitis Purkay. & Mallik, 1975
 Coniothyrium phyllachorae Maubl., 1904
 Coniothyrium phyllachoricola Bat. & J.L.Bezerra, 1965
 Coniothyrium phyllogenum Sacc., 1912
 Coniothyrium physocaulis Bubák & Picb., 1937
 Coniothyrium phytolaccae Hollós, 1909
 Coniothyrium pittospori Politis, 1940
 Coniothyrium pityophilum (Höhn.) Petr. & Syd., 1927
 Coniothyrium platani Sacc., 1878
 Coniothyrium poivorum R.Sprague, 1963
 Coniothyrium polygoni Hollós, 1907
 Coniothyrium polyphagum Alcalde, 1945
 Coniothyrium polypodii Ferraris, 1904
 Coniothyrium populicola Miura, 1928
 Coniothyrium populina S.Ahmad, 1971
 Coniothyrium populi-nigrae (Sacc.) Biga, Cif. & Bestagno, 1959
 Coniothyrium populinum Schulzer & Sacc., 1884
 Coniothyrium popuschoji Frolov, 1968
 Coniothyrium praeclarum Fairm., 1922
 Coniothyrium protearum Joanne E.Taylor & Crous, 1999
 Coniothyrium proteus (Schulzer) Sacc. & Traverso, 1910
 Coniothyrium pruni McAlpine, 1902
 Coniothyrium psammae Oudem., 1898
 Coniothyrium pteridis A.L.Sm., 1916
 Coniothyrium pulsatillarum Petr., 1955
 Coniothyrium punithalingamii Abbas, B.Sutton & Ghaffar, 1999
 Coniothyrium pycnanthae McAlpine, 1904
 Coniothyrium pyricola Potebnia, 1907

Q 

Coniothyrium quercicola Oudem., 1902
 Coniothyrium quercinum (Bonord.) Sacc., 1884

R 

Coniothyrium radicicola Tehon, 1937
 Coniothyrium radiciperdum Kravtzev, 1955
 Coniothyrium rafniicola (Henn.) Petr., 1927
 Coniothyrium ramalinae Vouaux, 1914
 Coniothyrium rechingeri Petr., 1940
 Coniothyrium retamae (Gonz.Frag.) Petr. & Syd., 1927
 Coniothyrium rhamni T.Miyake, 1913
 Coniothyrium rhinanthi Died., 1927
 Coniothyrium rhododendri Henn., 1903
 Coniothyrium rhois Tharp, 1917
 Coniothyrium rhois-radicantis (Sacc.) Biga, Cif. & Bestagno, 1959
 Coniothyrium rosarum Cooke & Harkn., 1882
 Coniothyrium rostrupii (Berl. & Voglino) Tassi, 1902
 Coniothyrium rude Bubák, 1914
 Coniothyrium rumicis Petr., 1921
 Coniothyrium rupestris M.L.Farr, 1968
 Coniothyrium rupicola Petr., 1942
 Coniothyrium rutae Henn., 1903

S 

Coniothyrium sabalidis Sousa da Câmara, 1936
 Coniothyrium saccharicola N.D.Sharma, 1982
 Coniothyrium salicicola Rota-Rossi, 1908
 Coniothyrium salvadorae Petr. & Scharif, 1957
 Coniothyrium sambuci Earle, 1905
 Coniothyrium sambucinum (Cooke) Tassi, 1902
 Coniothyrium sarothamni (Thüm.) Sacc., 1884
 Coniothyrium sasae Syd., 1939
 Coniothyrium saxifragae Rostr., 1906
 Coniothyrium scabrum McAlpine, 1901
 Coniothyrium schoenocauli Syd., 1930
 Coniothyrium scopariicola Petr., 1927
 Coniothyrium securinegae Schwarzman & Byzova, 1968
 Coniothyrium sedi Hollós, 1926
 Coniothyrium semelinum Caball., 1941
 Coniothyrium sennenii Gonz.Frag., 1920
 Coniothyrium sepium Fairm., 1918
 Coniothyrium septatum Joanne E.Taylor & Crous, 2001
 Coniothyrium sequoiae Gucevič, 1957
 Coniothyrium shoemakeri Negru & I.Popescu, 1966
 Coniothyrium sidae Quaedvl., Verkley, R.W.Barreto & Crous, 2013
 Coniothyrium silenes Bondartsev, 1906
 Coniothyrium sinuatum P.Karst. ex Petr. & Syd., 1924
 Coniothyrium sivanesanii Abbas, B.Sutton & Ghaffar, 1999
 Coniothyrium smirnoviae Golovin, 1960
 Coniothyrium sociale Peck, 1902
 Coniothyrium sojae Bouriquet, 1947
 Coniothyrium solenophilum Maire, 1945
 Coniothyrium sooi Tóth, 1962
 Coniothyrium sorghi Saccas, 1954
 Coniothyrium spartii Gucevič, 1970
 Coniothyrium sphaerospermum Fuckel, 1870
 Coniothyrium sphaerosporum (Peck) Tassi, 1902
 Coniothyrium spiraeae T.Miyake, 1914
 Coniothyrium spiraeicola Gonz.Frag., 1917
 Coniothyrium spokanense Sacc., 1920
 Coniothyrium sporoboli Reichert, 1921
 Coniothyrium stanhopeae Henn., 1908
 Coniothyrium stigmatoideum Sacc., 1913
 Coniothyrium stipae Săvul. & Sandu, 1940
 Coniothyrium stipaenum Unamuno, 1942
 Coniothyrium stiparum Speg., 1902
 Coniothyrium subcorticeum Kravtzev, 1955
 Coniothyrium subolivaceum Sacc., 1884
 Coniothyrium sultanii Abbas, B.Sutton & Ghaffar, 1999
 Coniothyrium suttonii Abbas, B.Sutton & Ghaffar, 1999
 Coniothyrium sydowianum Petr., 1927
 Coniothyrium syreniae-cuspidatae Sandu & Mítítíuc, 1971

T 

Coniothyrium tamaricis Oudem., 1901
 Coniothyrium tamarisci (Mont.) Petr., 1925
 Coniothyrium tecomae-radicantis (Sacc.) Biga, Cif. & Bestagno, 1959
 Coniothyrium telephii (Allesch.) Verkley & Gruyter, 2012
 Coniothyrium tenue Died., 1914
 Coniothyrium tephrosporum (Berk. & M.A.Curtis) Tassi, 1902
 Coniothyrium terminaliae S.D.Patil, 1971
 Coniothyrium theae Petch, 1925
 Coniothyrium thujae Shreem., 1968
 Coniothyrium thymi Hollós, 1926
 Coniothyrium tirolense Bubák, 1904
 Coniothyrium trabutii Riza, 1912
 Coniothyrium trachomiti Nasȳrov, 1972
 Coniothyrium trifolii Naumov, 1913
 Coniothyrium tritici (Cooke & Massee) Tassi, 1902
 Coniothyrium truncatum Abbas, B.Sutton & Ghaffar, 1999
 Coniothyrium tumefaciens Güssow, 1908
 Coniothyrium tungurahuense Petr., 1948
 Coniothyrium turnerae Tassi, 1900
 Coniothyrium typhicola (Fautrey & Lambotte) Tassi, 1902

U 

Coniothyrium ucrainicum (Petr.) Petr., 1927
 Coniothyrium ulmeum P.Karst., 1884
 Coniothyrium undulatum Abbas, B.Sutton & Ghaffar, 1999

V 

Coniothyrium valdivianum Speg., 1910
 Coniothyrium viburni Hollós, 1906
 Coniothyrium vitivorum Miura, 1928
 Coniothyrium vochysiae Henn., 1905

W 

Coniothyrium warmingii Lind, 1934
 Coniothyrium wernsdorffiae Laubert, 1905
 Coniothyrium wisconsinense H.C.Greene, 1968
 Coniothyrium withaniae S.Ahmad, 1951

X 

Coniothyrium xanthorroeae Henn., 1903

Y 

Coniothyrium yerbae Speg., 1908
 Coniothyrium yuccae Speg., 1902

Z 

Coniothyrium zeae G.L.Stout, 1930
 Coniothyrium zingiberis F.Stevens & Atienza, 1931
 Coniothyrium ziziphinum S.Ahmad, 1968

Примітки

Посилання 
 

 
Коніотиріум
Коніотиріум